High Plains kann sich auf folgende Regionen beziehen:

 High Plains (Australien)
 High Plains (Ghana)
 High Plains (Vereinigte Staaten)

Ort in den Vereinigten Staaten:
 High Plains (Kentucky)